Абдон:

В Библии
 Абдон — одиннадцатый из 12 судей израильских.
 Абдон — один из родоначальников в колене Вениаминовом.
 Абдон — родоначальник Гаваонитский.
 Абдон (также Ахбор; ) — царедворец во дни Иосии.
 Абдон — город в колене Ассировом, один из четырёх, отданных левитам, сынам Герсоновым; отождествляется с нынешним Абдэ к северу от Акры, Израиль

Другие персоналии
 Абдон (III век) — святой Римско-католической церкви.
 Абдон, Меволи (род. 1985) — камерунский боксёр, участник летних Олимпийских игр 2012.

См. также 
 Абдон-Батиста — муниципалитет в Бразилии
 Галеано Оливера, Давид Абдон (род. 1961) — парагвайской лингвист, антрополог, филолог, педагог.
 Авдон

Примечания